Saint-Malo (avec un tiret) ou Saint Malo peut faire référence à plusieurs toponymes :

Saint-Malo, ville et port d'Ille-et-Vilaine et dont le premier évêque a été saint Malo.
Saint-Malo, ancienne commune de l'Orne, aujourd'hui rattachée à La Fresnaye-au-Sauvage.
Saint-Malo-de-Beignon, une commune du Morbihan
Saint-Malo-de-Guersac, une commune de Loire-Atlantique
Saint-Malo-de-la-Lande, une commune de la Manche
Saint-Malo-de-Phily, une commune d'Ille-et-Vilaine
Saint-Malo-des-Trois-Fontaines, une commune du Morbihan
Saint-Malô-du-Bois, une commune de Vendée
Saint-Malo-en-Donziois, une commune de la Nièvre
Le Petit-Saint-Malo, lieu-dit de la commune de Hénanbihen, commune des Côtes-d'Armor.
Le Petit-Saint-Malo, lieu-dit de la commune de Plurien, commune des Côtes-d'Armor.
Rue Saint-Malo, la plus ancienne rue de Brest

Parc provincial de Saint-Malo, parc provincial du Manitoba
 Saint-Malo, localité du Manitoba
 Saint-Malo, municipalité du Québec
 Saint-Malo (Québec, Québec), ancien quartier de la Ville de Québec intégré dans le quartier Saint-Sauveur
 Zone de gestion de la faune de Saint-Malo, aire protégée du Manitoba

Saint Malo, un ancien village de pêcheur de Louisiane, nommé d'après Jean Saint Malo.

Terres australes 
 Anse Saint-Malo, une anse au fond du golfe du Morbihan dans l'archipel des Kerguelen
 les îles Malouines, nommées d'après les marins malouins qui la fréquentaient.

Notes et références

Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France